opsada Petrovaradina 1526.
Bitka kod Petrovaradina 1716.